Dorn är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 
 Bernhard Dorn (1805–1881), tysk orientalist
 Heinrich Dorn (1804–1892), tysk kompositör 
 Michael Dorn (född 1952), amerikansk skådespelare 
 Otto Dorn (1848–1931), tysk kompositör

Tyska efternamn